Dino Petrić  (Selca, 10. travnja 1994.) hrvatski glazbenik.

Životopis 
Kao dijete doživio je da je požar opustošio obiteljsko imanje i ugrozilo egzistenciju. Tad je izvor sreće i ispunjenosti pronašao u glazbi. Od djetinjstva je slušao pjesme Jacquesa Houdeka. Do nastupa u The Voiceu, novac koji je uštedio radeći u jednoj tvrtci, uložio je u demo snimke svojih autorskih pjesama. Pohađao je školu pjevanja kod Jacquesa Houdeka.

Na Karaoke festivalu ljeta 2012. koji se nekoliko tjedana održavao u Kaštelima i okolnim mjestima, stručni žiri kojem je na čelu bio proslavljeni tenor Ante Ivić, proglasio ga je najboljim. Dojmio ih je izvedbama pjesama "Na krilima ljubavi" Jacquesa Houdeka te „Kad žena zavoli“ Tonija Cetinskog. Izbor pjesama i Petrićeve glasovne sposobnosti sudcima su bile dovoljne da ga ocijene najboljima. Ustvrdili su da je Dino veliki talent.

Svirao u sastavu The Fundach Bend: solo gitarist Filip Tomić, bas gitarist Mario Domančić, bubnjar te prateći vokal Dean Radovniković, a Dino Petrić je bio ritam gitara te ujedno i glavni vokal.

Šira hrvatska javnost upoznala se s pjevačem nakon njegova nastupa u poznatoj glazbenoj emisiji The Voiceu (  ). Izvedbama je potpuno pomutio mentore jer su ga svi željeli u svome timu, a odličnim izvedbama osigurao je ulazak u završnicu. Mediji su ga prozvali "hvarskim slavujem". Dinovu energiju je prepoznao poznati manager Zoran Škugor koji je odmah okupio osoblje koje će raditi na njegovom glazbenom putu.

Na singlu Put bez povratka radili su glazbenici koji su u uskoj svezi s kakvoćom pjesama svjetski priznatih zvijezda kao sto su Adele, Bruno Mars, Justin Bieber, Sam Smith, Beyonce i mnogi drugi. Nastupio u emisiji Lijepom našom koja je snimljena u Jelsi 2017. godine.

2018. godine nastupio je po prvi put na Splitskom festivalu, izvevši skladbu Previše sam tvoj u pratnji plesačica Talent studija M. Na istom festivalu dobio je nagradu za najboljeg debitanta.

2021. godine nastupio je po prvi put na CMC festivalu Vodice gdje je izveo svoju novu pjesmu Desi se.

Diskografija

Singlovi 
 "Kćeri moja", 2013.
 "Neki bolji svijet", 2016.
 "Aùn creo en el amor", 2016.
 "Otkada te znam", 2017.
 "Moja si", 2017.
 "Put bez povratka", 2017.
 "Pogledaj istinu", 2019.
 "Vino i noć", 2020.
 "Jer još usne peku", 2020.
 "Desi se" 2021.

Televizijski nastupi 
 The Voice (2017.)

Izvori

Vanjske poveznice 
Dino Petrić na Facebooku
Dino Petrić na Twitteru
Dino Petrić na Instagramu
Dino Petrić na YouTubeu
Dino Petrić, koncert u Starom Gradu, Ivo Kličinović na YouTubeu. 25. kolovoza 2015.
Dino Petrić : glazba je sve ono čime se bavim, The Voice, 10. travnja 2015.

Životopisi, Hvar
Hrvatski pop pjevači